Medway – rzeka w Anglii
 Medway – dystrykt w Anglii, w hrabstwie Kent

Miejscowości w USA:
 Medway – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Medway – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
Gminy w USA:
 Medway (ang. Medway Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Hamilton
 Medway (ang. Medway Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Medway (ang. Medway Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk